Le  Triège est une rivière valaisane
 Le  triège est une étoffe de lin et de cotton.